erytroza, 
 treoza,